Глинково — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Глинково — до 1992 года название села Акбастау Байдибекского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Глинково — село было пожаловано (дача) графу Брюсу по случаю подписания Ништадтского мира, находилось на территории современного Лосино-Петровского.
 Глинково — село в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Глинково — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Глинково — деревня в Первомайском районе Ярославской области.